Đeđevo je naseljeno mjesto u sastavu općine Foča, Republika Srpska, BiH. Nalazi se na kod ušća rijeke Bistrice u Drinu, s desne obale Bistrice i lijeve obale Drine.

Stanovništvo

Izvor

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

 internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj